Gräsel ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia Gräsel (* 1966), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Friedrich Gräsel (1927–2013), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Gresel, Graesel